Armeesportklub Vorwärts steht für folgende Armeesportklubs der Armeesportvereinigung Vorwärts in der DDR:
 ASK Vorwärts Berlin
 ASK Vorwärts Brotterode
 ASK Vorwärts Cottbus
 ASK Vorwärts Crimmitschau
 ASK Vorwärts Erfurt
 ASK Vorwärts Frankfurt
 ASK Vorwärts Halle
 ASK Vorwärts Leipzig
 ASK Vorwärts Neubrandenburg
 ASK Vorwärts Oberhof
 ASK Vorwärts Potsdam
 ASK Vorwärts Rostock